Miejscowości w USA:
 Canfield – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
Gminy w USA:
 Canfield (ang. Canfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Canfield (ang. Canfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Great Canfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex
 Little Canfield – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex